Овчинниково — название населённых пунктов в России.

 Овчинниково — село в Косихинском районе Алтайского края.
 Овчинниково — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Овчинниково — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Овчинниково — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Овчинниково — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Овчинниково — село в Хасанском районе Приморского края.
 Овчинниково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Овчинниково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Овчинниково — посёлок в Озинском районе Саратовской области, упразднён в 2000 г.
 Овчинниково — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.